Зми́нти () — горная деревня в Греции, к северу от Ксанти, в долине реки . Административный центр общины Мики в периферийной единице Ксанти в периферии Восточная Македония и Фракия. Население 277 человек по переписи 2011 года.

Сообщество Мики 
Сообщество Мики () создано в 1924 году (). В 1997 году () центром сообщества стала деревня Зминти. В сообщество Мики входят 29 населённых пунктов. Население 8051 человек по переписи 2011 года. Площадь 133,727 км².

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Восточная Македония и Фракия